С червено са отбелязани неуспешните стартове

Външни препратки 
 Енциклопедия «Космонавтика» А.Железняков. Хроника на усвояването на космоса

1960
1963 година